Projektor je zařízení, které umožňuje zobrazení (projekci) obrazu na dané místo. Podle principu zobrazování a charakteru promítaného obrazu existuje řada typů projektorů. Pojem má ale i další významy.

Promítání obrazu 
 Filmový projektor
 Video projektor (dataprojektor)
 Camera obscura
 Diaprojektor (promítačka diapozitivů)
 Zpětný projektor 
 Episkop
 Epidiaskop

Matematika 
 Projekce (lineární algebra) — Jako projektor se v lineární algebře označuje lineární idempotentní zobrazení.